Siedem okrętów Royal Navy nosiło lub miało nosić nazwę HMS Hawke, pochodzącą pierwotnie od archaicznej wymowy słowa hawk (ang.: „sokół”), zaś w przypadku jednostek budowanych w XIX i XX wieku upamiętniającą admirała Edwarda Hawke’a (1705−1781):
 HMS „Hawke” (1593) − okręt badawczy, zwodowany w 1593 roku. Jego końcowy los pozostaje nieznany;
 HMS „Hawke” (1655) − 8-działowy kecz z 1655 roku, sprzedany w 1667 roku;
 HMS „Hawke” (1690) − 8-działowy brander zwodowany w 1690 roku, zatopiony w 1712 roku jako element nabrzeża w Plymouth;
 HMS „Hawke” (1721) − 8-działowy slup z 1721 roku, utracony w październiku 1739 roku;
 HMS „Hawke” (1820) − 74-działowy żaglowy okręt liniowy III rangi, zwodowany 16 marca 1820 roku, w 1855 roku wyposażony w pomocniczy napęd śrubowy i przezbrojony, rozebrany w 1865 roku;
 HMS „Hawke” (1893) − krążownik pancernopokładowy typu Edgar, zwodowany w 1891 roku, w służbie od 1893 roku. Zatopiony na Morzu Północnym 15 października 1914 roku;
 HMS „Hawke” − krążownik lekki typu Minotaur, którego budowę rozpoczęto w lipcu 1943 roku. Zamówienie anulowano po zakończeniu II wojny światowej, 15 października 1945 roku i pozostający na pochylni okręt został rozebrany.

Bibliografia 
 

Hawke